William Pelham Barr (1950), 78º procuratore generale degli Stati Uniti
 William Barr, storico scozzese
 William Barr, artista statunitense
 Billy Barr, calciatore inglese e allenatore